Константин Душенов:Душенов, Константин Иванович (1895—1940) — советский флотоводец
Душенов, Константин Юрьевич (род. 1960) — российский журналист, главный редактор газеты «Русь Православная».